Christian eller Christen Nielsen er navnet på flere personer:

 Christian Nielsen (handelsmand) (1808-1881) – dansk handelsmand (Christian Henrik Nielsen)
 Christian H. Nielsen (1809-1881) – dansk købmand, fabrikant og politiker 
 Christian Nielsen (bager) (1810-1884) – dansk bagermester (Hans Mads Christian Nielsen)
 Christian Nielsen (skolemand) (1835-1891) – dansk skolemand (Morten Christian Nielsen)
 Christen Nielsen (1838-1895) – dansk redaktør og bladudgiver
 Christian Nielsen (sejlsportsmand) (1873-1952) – dansk sejlsportsmand
 Christian Nielsen (fodboldtræner) (født 1974) – dansk fodboldtræner
 Christian Nielsen (fodboldspiller) (født 1985) – dansk fodboldspiller
 Christian Nielsen (atlet) (født 1991) – dansk atlet
 Christian Nielsen (professor) – dansk professor og institutleder ved Aalborg Universitet

Desuden:
 C.V. Nielsen (1833-1910) – dansk arkitekt og tegner (Christian Vilhelm Nielsen)
 Ditlef Nielsen (1874-1949) – dansk orientalist (Christian Ditlef Nielsen)